Помошна́я:
 Помошная — город районного значения в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.
 Помошная — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.